Полона Герцог (, 20 січня 1991) — словенська тенісистка. 

Полона Герцог розпочала грати в теніс з чотирьох років. Коли їй виповнилося 14, вона перебралася в Італію, щоб займатися грою професійно. На юніорському рівні вона була переможницею Вімблдону й Відкритого чемпіонату Франції 2008 року в парному розряді разом із Джессікою Мур. 

9 липня 2011 Полона виграла свій перший турнір WTA в одиночному розряді — Відкритий чемпіонат Швеції з тенісу, що проходив у місті Бостад.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 6 (3 титули)

Парний розряд: 3 (2 титули, 1 поразка)

Фінали WTA 125K

Одиночний розряд (0–1)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 18 (17–1)

Парний розряд: 7 (5–2)

Досягнення в одиночних змаганнях

Одиночний розряд
''Актуально до: Вімблдонський турнір 2017

Примітки

Посилання  

Словенські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Німці Словенії